Arcispora är ett släkte av svampar. Arcispora ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Arcispora